Johannes Asen (griech. Ίωάννης Ἀσάνης) ist der Name folgender Personen:

 Johannes Asanes († nach 1358), byzantinischer Sebastokrator, Despot und Gouverneur
 Johannes Komnenos Asen († 1363), serbischer Despot und Gouverneur
 Johannes Asen (Bibliothekar) (1882–1979), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Iwan Assen